Udvardy László (született: Cserna) (1846–1921) ügyvéd, jogakadémiai tanár
Udvardy László (1927–) zeneszerző, karnagy
Udvardy László (?) filmproducer
Udvardy László (1939) útépítési mérnök
Udvardy László (1968–2010) okleveles kertészmérnök (1988-1993), PhD 2000; Corvinus Egyetem